Otto Rud kan avse:

Otte Knudsen Rud (1520-1565) – dansk amiral och godsägare
Otte Rud (död 1510) – dansk länsman och godsägare, anföll 1509 med ett antal danska skepp Åbo i Finland och plundrade staden